Boleodorus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Boleodorus i familjen Neotylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tylenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Boleodorus